

Бідайицький сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Бідайицький сільський округ — адміністративна одиниця, Жанааркинський район, Улитауська область